SODECO steht als Abkürzung für:

 SODECO (Energieunternehmen), die „Sakhalin Oil and Gas Development Co.“ mit Sitz in Tokyo
 Société des compteurs de Genève, schweizerisches Unternehmen, das Stromzähler produzierte

SODECO